Bandiera nera: gruppo musicale italiano.
 Bandiera nera: riconoscimento dell'associazione ambientalista Legambiente.
 Bandiera nera (Black Flag), romanzo scritto da Valerio Evangelisti nel 2002, insignito del Premio Masterton per il miglior Romanzo straniero (tradotto) nel 2004.
L'espressione può riferirsi anche a:
 Sul ponte di Perati, bandiera nera: un canto degli Alpini.
 Bandiera nera anarchica: il simbolo dell'anarchia.
 Stendardo nero: vessillo di diversi gruppi islamici e islamisti.
 Jolly Roger: bandiera piratesca.
Negli sport motoristici, una bandiera nera indica che un pilota è stato squalificato e deve abbandonare immediatamente la corsa